Svenska cupen 2006 kan vara:

Svenska cupen 2006 (bandy)
Svenska cupen i fotboll 2006